

Топоніми

Ібіса — острів.
 Ібіса — муніципалітет і місто.